LGM może się odnosić do:
 ziarnica złośliwa – choroba nowotworowa
 Libre Graphics Meeting – konferencja poświęcona Open Source